Le mot Squamish est la transcription en caractères latins d'une expression, formulée dans une « langue salish de la côte », qui désigne un peuple amérindien originaire du sud-ouest de la Colombie-Britannique au Canada. 

La prononciation d'origine de l'expression est la suivante : .

Elle est transcrite dans l'alphabet phonétique international (API) de la façon suivante : [sqʷχʷuʔməʃ]

Actuellement le mot Squamish peut être utilisé selon les usages suivants :

 Squamish (également transcrit « Sḵwx̱wú7mesh ») est un peuple amérindien originaire de la Colombie-Britannique (Canada).

 Le squamish est la langue salish originellement parlée par les amérindiens Squamish.

 La bande Squamish (en anglais : Squamish Band) désigne le système de gouvernement de la population Squamish dans le cadre de la réglementation canadienne.

 La nation Squamish (en anglais : Squamish Nation) désigne les individus régis par la bande Squamish.

 Squamish est une ville de Colombie-Britannique (Canada).

 Squamish (en anglais : Squamish River) est un fleuve de Colombie-Britannique (Canada).

 Un squamish est un vent fort et souvent violent qui souffle en hiver dans de nombreux fjords, baies et vallées de Colombie-Britannique (Canada), à la suite d'une « poussée d'air arctique ».

Homonymie
Colombie-Britannique